St. Augustine (Florida)
St. Augustine (Illinois)